Pactum Lotharii (рус. Пакт Лотаря) — подписанное 23 февраля 840 года соглашение между Венецианской республикой Пьетро Традонико и Каролингской империей Лотаря I. Этот документ был одним из первых актов, свидетельствующих об отделении зарождающейся Венецианской республики от Византийской империи: впервые дож по собственной инициативе пошел на соглашения с государством западного мира.

Договор включал обязательство со стороны венецианцев помочь империи в её кампании против славянских племён в обмен на гарантию нейтралитета Венеции, а также обеспечения её безопасности с материка. Однако договор не положил конец славянским грабежам, поскольку к 846 году славяне все ещё были серьёзной угрозой, например, угрожая крепости Каролея. Это подчёркивало, что пакт был более символичным, поскольку повторял уже заключённые в прошлом соглашения. Это касалось прав землепользования и отправления правосудия.

Документ позволяет определить границы древнего венецианского герцогства: они совпадали со старой границей наиболее протяженной лагуны, на материке достигали аббатства Святого Иллария и древнего Алтинума.

Pactum Lotharii продлялся королями Карлом III (887 год), Беренгаром I (888 год), Гвидо (891 год), Рудольфом II Бургундским (925 год), Гуго (927 год), Оттоном I (967 год) и Оттоном III (983 год).

См. также 
 Экономическая история Венеции

Примечания 

Международные договоры Венецианской республики
Международные договоры Каролингской империи
Международные договоры IX века
Рукописи IX века
События 23 февраля
840 год
IX век в Итальянском королевстве